Финал Кубка Англии по футболу 1932 года () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии по футболу 1931/32. Он стал 57-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 23 апреля 1932 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились футбольные клубы «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Ньюкасла». Победный гол был забит после того, как мяч уже покинул пределы поля. Решение судьи засчитать его породило споры, отголоски которых не утихают по сей день. Сам финал 32-го года принято называть «зачертным» финалом ().

Путь к финалу 

 п-ка — переигровка

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Финал Кубка Англии 1932
 Форма финалов 1930—1939

1932
Кубок Англии 1932
Кубок Англии 1932
Футбол в Англии в сезоне 1931/1932
Футбол в Европе в 1932 году
События 23 апреля
Апрель 1932 года
Футбольные соревнования в Лондоне
1932 год в Лондоне